Мацапу́ра — украинская фамилия. Известные носители:
 Мацапура, Дмитрий Сергеевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Мацапура, Валерий Афанасьевич
 Мацапура, Николай Иванович (1900—1974) — советский украинский искусствовед, шевченковед.
 Мацапура, Сергей Степанович (1919—1998) — капитан МВД СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.